Krunoslav Šarić, hrv. glumac

Kruno Šarić (sudac), hrv.  nogometni sudac